Кубок Стамбула — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в июле в Стамбуле (Турция) на хардовых кортах. С 2014 года относится к серии WTA 250 с призовым фондом около 240 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Турнир впервые организован накануне сезона-1996, как часть летней подготовительной серии к US Open. Первые два турнира прошли в статусе 75-тысячника ITF, а третий получил категорию WTA — попав в четвёртую по значимости группу турниров. Однако уже на следующий год финансирования на проведение соревнований не нашлось и турнир был закрыт.

В 2005 году Национальная Федерация возродила турнир, но уже как часть весенней грунтовой серии соревнований WTA. Турнир получил третью категорию, но организаторы обладали дополнительным финансированием, чтобы приглашать к себе лидеров тогдашнего женского тенниса: в Стамбуле в разное время сыграли Мария Шарапова, Елена Дементьева и Винус Уильямс. В данном статусе турнир продержался четыре года, после чего из-за реорганизации календаря вынужден был переехать на своё первоначальное место в календаре — вторую половину лета. Сменилось и покрытие — вместо грунта был уложен хард.

Вторая жизнь турнира завершилась в 2010-м году, когда турецкая федерация договорилась с WTA о приезде с Стамбул итогового чемпионата ассоциации. С окончанием действия того контракта — в 2014 году — кубок был возобновлён.

Победительница и финалистки
Три сравнительно коротких периода истории турнира дали значительный список участников финалов, где мало кому удалось побывать в титульных играх более одного раза. В одиночном разряде лишь Елена Дементьева дважды сыграла в финалах, одержав одну общую победу; а в парах список участниц столь же велик и лишь Элине Свитолиной и Сане Мирзе удалось дважды побороться за титул, где украинка выиграла два титула, а индианка проиграла оба финала.

Финалы турнира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 Архив результатов турниров на сайте ITF